Handball-Afrikameisterschaft 1976 steht für:

 Handball-Afrikameisterschaft der Frauen 1976 und
 Handball-Afrikameisterschaft der Männer 1976.